Bozzetto peut désigner :
 bozzetto, un premier modèle sommaire pour une sculpture ;
 Roger Bozzetto (1937), un critique littéraire ;
 Bruno Bozzetto (1938), un auteur de bandes dessinées ;
 Mathieu Bozzetto (1973), un snowboardeur.